Giorgio di Matteo detto anche Giorgio Orsini o Giorgio da Sebenico o Giorgio Orsini da Sebenico – architetto e scultore dalmata del XV secolo
 Giorgio Orsini – direttore della fotografia